Eredivisie 2013/2014 – 58. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych holenderskiej klubowej piłki nożnej. Tytułu mistrzowskiego z poprzedniego sezonu obronił AFC Ajax. Rozgrywki rozpoczęły się 2 sierpnia 2013 roku meczem pomiędzy AFC Ajax a Rodą JC Kerkrade. Ostatnie mecze sezonu rozegrane zostały 3 maja 2014.

Drużyny

Sezon zasadniczy

Tabela

Lider kolejka po kolejce

Wyniki

Baraże

Baraże o udział w Lidze Europy 
W barażach wzięły udział drużyny z miejsc 5–8, które walczyły o udział w II rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy UEFA (2014/2015).

Półfinały

Finał

Baraże o Eredivisie 
W pierwszej rundzie grały cztery zespoły z Eerste divisie. W drugiej rundzie grał kolejne cztery zespoły z Eerste divisie oraz dwa (z miejsca 16. i 17.) z Eredivisie. Zwycięzcy trzeciej rundy – FC Dordrecht oraz SBV Excelsior będą grali w kolejnym sezonie w Eredivisie.

Trenerzy i kapitanowie

Stadiony

Statystyki

Najlepsi strzelcy

Najlepsi asystenci

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2013 w Holandii
2014 w Holandii
2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii